Antrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Antrecht (1544–1607), deutscher Verwaltungsjurist und Lehrer
 Johann Antrecht (1577–1646) (1577–1646), Hessen-kasselscher Kanzleirat und Mitglied des Kriegsrats